Ксенофан — древнегреческий поэт и философ.
 Ксенофан — большой древний ударный кратер в северо-западной области видимой стороны Луны.